Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 2011–2012. De club uit Noord-Engeland was in het voorafgaande seizoen op de twaalfde plaats geëindigd in de eindrangschikking van de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Onder leiding van trainer-coach Alan Pardew, manager sinds 9 december 2010, eindigde Newcastle ditmaal op de vijfde plaats en plaatste de club zich daardoor voor de vierde voorronde van de UEFA Europa League. In het toernooi om de FA Cup strandde Newcastle United al de vierde ronde, waarin Brighton & Hove Albion op 28 januari met 1-0 te sterk was. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam in de 76ste minuut op naam van verdediger Mike Williamson, die een eigen doelpunt maakte. In de strijd om de Football League Cup ging Newcastle United eveneens in de vierde ronde onderuit. Blackburn Rovers won op Ewood Park met 4-3 (na verlenging). De winnende treffer kwam in de 119de minuut op naam van de Fransman Gaël Givet.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2011/12 en op de vijfde plaats eindigden in de eindrangschikking.

Toeschouwers

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2012
Newcastle United FC